Kees Mijnders sr., Nederlands voetballer voor E.V.V. en eerste trainer van PSV
 Kees Mijnders jr. (1912-2002), Nederlands voetballer van D.F.C.